Stéphane Dumas peut désigner :

 Stéphane Dumas (1978-), un joueur français de basketball ;
 Stéphane Dumas (1970-2016), un astrophysicien canadien.